Champions League 2013/14 steht für:
 CONCACAF Champions League 2013/14, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2013/14, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2013/14, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2013/14, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2013/14, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2013/14, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2013/14, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2013/14, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2013/14, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 UEFA Youth League 2013/14, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Junioren
 Volleyball Champions League 2013/14 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2013/14 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2013
 Champions League 2014
 Champions League